William Hunter
William Hunter (1718–1783) skót anatómus, orvos, a Royal Society tagja
William Hunter (1774–1849) amerikai szenátor Rhode Island államból
Willie Hunter
Willie Hunter (1940–2020) válogatott skót labdarúgó, edző